Romania kan syfta på:

 Romania – ett alternativt namn på Bysantinska riket
 Romania –  en korsfararstat som bildades under fjärde korståget, se Latinska riket
 România – rumänska namnet på republiken Rumänien i Östeuropa